

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Daniela di Giacomo (1985- ), est un mannequin vénézuélien ;
 Franco Di Giacomo (1932-2016) est un directeur de la photographie italien ;
 Giuseppe Di Giacomo (1945- ), est un philosophe italien, théoricien de l’art et de la littérature.

Homonymie de patronyme